Зачатье — название населённых пунктов:

Россия 
 Зачатье — деревня в Можайском районе Московской области.
 Зачатье — село в Борисоглебском районе Ярославской области.